Carlsberg pode referir-se a:

 Carlsberg Group — marca de cerveja dinamarquesa;
 Carlsberg  (Renânia-Palatinado) — município alemão;
 5890 Carlsberg — asteróide da cintura principal;
 Gliptoteca Ny Carlsberg — museu de arte dinamarquês;
 Taça da Liga — competição organizada pela Liga Portuguesa de Futebol Profissional, de nome oficial Carlsberg Cup.

Desambiguações de topônimos